
Список видов, входящих в род 
 Список составлен на основе данных сайта The Plant List.
 Знаком × отмечены виды, имеющие гибридное происхождение.
 Синонимика видов в данном списке не приводится.

A

 Callicarpa aculeolata Schauer in A.DC., Prodr. 11: 642 (1847). 
 Callicarpa acuminata Kunth in F.W.H.von Humboldt, A.J.A.Bonpland & C.S.Kunth, Nov. Gen. Sp. 2: 252 (1818). 
 Callicarpa acuminata var. acuminata. 
 Callicarpa acuminata var. argutidentata Moldenke, Phytologia 23: 210 (1972). 
 Callicarpa acuminata var. pringlei (Briq.) Moldenke, Phytologia 23: 210 (1972). 
 Callicarpa acutidens Schauer in A.DC., Prodr. 11: 645 (1847). 
 Callicarpa acutifolia C.H.Chang, Acta Phytotax. Sin. 1: 284 (1951). 
 Callicarpa albidotomentella Merr., Philipp. J. Sci.</span>, C 12: 300 (1917). 
 Callicarpa alongensis Dop, Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse 64: 509 (1932). 
 Callicarpa americana L., Sp. Pl.: 111 (1753). 
 Callicarpa ampla Schauer in A.P.de Candolle, Prodr. 11: 642 (1847). 
 Callicarpa angusta Schauer in A.DC., Prodr. 11: 642 (1847). 
 Callicarpa angustifolia King & Gamble, Bull. Misc. Inform. Kew 1908: 106 (1908). 
 Callicarpa anisophylla C.Y.Wu ex W.Z.Fang, in Fl. Reipubl. Popul. Sin. 65(1): 210 (1982). 
 Callicarpa anomala (Ridl.) B.L.Burtt, Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 29: 149 (1969). 
 Callicarpa apoensis Elmer, Leafl. Philipp. Bot. 3: 861 (1910). 
 Callicarpa arborea Roxb., Fl. Ind. 1: 405 (1820). 
 Callicarpa areolata Urb., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 20: 346 (1924).

B
 Callicarpa badipilosa S.Atkins, Kew Bull. 52: 228 (1997). 
 Callicarpa barbata Ridl., Bull. Misc. Inform. Kew 1929: 260 (1929). 
 Callicarpa basilanensis Merr., Philipp. J. Sci.</span>, C 3: 263 (1908). 
 Callicarpa basitruncata Merr. ex Moldenke, Phytologia 3: 406 (1951). 
 Callicarpa baviensis Moldenke, Lloydia 13: 205 (1950). 
 Callicarpa bodinieri H.Lév., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 9: 456 (1911). 
 Callicarpa bodinieri var. bodinieri. 
 Callicarpa bodinieri var. rosthornii (Diels) Rehder, J. Arnold Arbor. 15: 323 (1934). 
 Callicarpa bodinieroides R.H.Miao, Acta Sci. Nat. Univ. Sunyatseni 32(4): 67 (1993). 
 Callicarpa borneensis Moldenke, Phytologia 4: 285 (1953). 
 Callicarpa bracteata Dop, Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse 64: 507 (1932). 
 Callicarpa brevipes (Benth.) Hance, Ann. Sci. Nat.</span>, Bot.</span>, V</span>, 5: 233 (1866). 
 Callicarpa brevipes var. brevipes. 
 Callicarpa brevipes var. obovata H.T.Chang, Acta Phytotax. Sin. 1(1): 301 (1951). 
 Callicarpa brevipetiolata Merr., Philipp. J. Sci. 14: 249 (1919). 
 Callicarpa brevistyla Munir, J. Adelaide Bot. Gard. 6: 17 (1982). 
 Callicarpa bucheri Moldenke, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 40: 67 (1936).

C
 Callicarpa candicans (Burm.f.) Hochr., Candollea 5: 190 (1934). 
 Callicarpa candicans var. candicans. 
 Callicarpa candicans f. glabriuscula (H.J.Lam) Fosberg, Smithsonian Contr. Bot. 45: 25 (1980). 
 Callicarpa candicans var. integrifolia (H.J.Lam) Fosberg, Smithsonian Contr. Bot. 45: 25 (1980). 
 Callicarpa candicans var. paucinervia (Merr.) Fosberg, Smithsonian Contr. Bot. 45: 25 (1980). 
 Callicarpa candicans var. ponapensis Fosberg, Smithsonian Contr. Bot. 45: 26 (1980). 
 Callicarpa cathayana C.H.Chang, Acta Phytotax. Sin. 1: 305 (1951). 
 Callicarpa caudata Maxim., Bull. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg 31: 76 (1887). 
 Callicarpa cauliflora Merr., Philipp. J. Sci.</span>, C 7: 338 (1912). 
 Callicarpa cinnamomea (Hallier f.) Govaerts, World Checklist Seed Pl. 3(1): 12 (1999). 
 Callicarpa collina Diels, Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 9: 1030 (1926). 
 Callicarpa crassinervis Urb., Symb. Antill. 7: 357 (1912). 
 Callicarpa cubensis Urb., Symb. Antill. 5: 485 (1908). 
 Callicarpa cuneifolia Britton & P.Wilson, Mem. Torrey Bot. Club 16: 97 (1920).

D
 Callicarpa denticulata Merr., Philipp. J. Sci.</span>, C 3: 430 (1909). 
 Callicarpa dentosa (H.T.Chang) W.Z.Fang, in Fl. Reipubl. Popul. Sin. 65: 66 (1982). 
 Callicarpa dichotoma (Lour.) K.Koch, Dendrologie 2(1): 336 (1872). 
 Callicarpa dolichophylla Merr., Philipp. J. Sci.</span>, C 7: 339 (1912).

E
 Callicarpa elegans Hayek, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 2: 88 (1906). 
 Callicarpa erioclona Schauer in A.DC., Prodr. 11: 643 (1847). 
 Callicarpa erythrosticta Merr. & Chun, Sunyatsenia 5: 178 (1940).

F
 Callicarpa fasciculiflora Merr., Philipp. J. Sci. 17: 313 (1920 publ. 1921). 
 Callicarpa ferruginea Sw., Prodr.: 31 (1788). 
 Callicarpa flavida Elmer, Leafl. Philipp. Bot. 3: 863 (1910). 
 Callicarpa floccosa Urb., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 20: 345 (1924). 
 Callicarpa formosana Rolfe, J. Bot. 20: 358 (1882). 
 Callicarpa formosana var. formosana. 
 Callicarpa formosana var. glabrata T.T.Chen, S.M.Chaw & Yuen P.Yang</span>, Taiwania 43: 333 (1998). 
 Callicarpa formosana var. longifolia Suzuki</span>, Trans. Nat. Hist. Soc. Taiwan 25: 131 (1935). 
 Callicarpa fulva A.Rich., Hist. Fis. Cuba</span>, Bot. 11: 145 (1850). 
 Callicarpa fulvohirsuta Merr., J. Straits Branch Roy. Asiat. Soc. 76: 113 (1917). 
 Callicarpa furfuracea Ridl., J. Fed. Malay States Mus. 10: 150 (1920).

G
 Callicarpa gibaroana Baro & P.Herrera, Fontqueria 40: 53 (1994). 
 Callicarpa giraldii Hesse ex Rehder in L.H.Bailey, Stand. Cycl. Hort. 2: 629 (1914). 
 Callicarpa giraldii var. chinyunensis (C.Pei & W.Z.Fang) S.L.Chen, Novon 1: 58 (1991). 
 Callicarpa giraldii var. giraldii. 
 Callicarpa giraldii var. subcanescens Rehder in C.S.Sargent, Pl. Wilson. 3: 368 (1916). 
 Callicarpa glabra Koidz., Bot. Mag. (Tokyo) 32: 56 (1918). 
 Callicarpa glabrifolia S.Atkins, Kew Bull. 52: 227 (1997). 
 Callicarpa glandulosa H.R.Fletcher, Bull. Misc. Inform. Kew 1938: 199 (1938). 
 Callicarpa gracilipes Rehder in C.S.Sargent, Pl. Wilson. 3: 371 (1916). 
 Callicarpa grandiflora (Hallier f.) Govaerts, World Checklist Seed Pl. 3(1): 12 (1999). 
 Callicarpa grisebachii Urb., Symb. Antill. 7: 356 (1912).

H 
 Callicarpa havilandii (King & Gamble) H.J.Lam, Verben. Malay. Archip.: 52 (1919). 
 Callicarpa heterotricha Merr., J. Arnold Arbor. 23: 192 (1942). 
 Callicarpa hitchcockii Millsp., Publ. Field Columb. Mus.</span>, Bot. Ser. 2: 312 (1909). 
 Callicarpa homoeophylla (Hallier f.) Govaerts, World Checklist Seed Pl. 3(1): 12 (1999). 
 Callicarpa hungtaii C.Pei & S.L.Chen, in Fl. Reipubl. Popul. Sin. 65(1): 60 (1982). 
 Callicarpa hypoleucophylla T.P.Lin & J.L.Wang, Bot. Bull. Acad. Sin.</span>, n.s. 8: 185 (1967).

I
 Callicarpa inaequalis Teijsm. & Binn. ex Bakh., Bull. Jard. Bot. Buitenzorg</span>, III</span>, 3: 18 (1921). 
 Callicarpa integerrima Champ. ex Benth., Hooker's J. Bot. Kew Gard. Misc. 5: 135 (1853). 
 Callicarpa integerrima var. chinensis (C.Pei) S.L.Chen, Novon 1: 58 (1991). 
 Callicarpa integerrima var. integerrima. 
 Callicarpa involucrata Merr., J. Malayan Branch Roy. Asiat. Soc. 1: 31 (1923).

J
 Callicarpa japonica Thunb. in J.A.Murray, Syst. Nat. ed. 14: 153 (1784). 
 Callicarpa japonica var. japonica. 
 Callicarpa japonica var. luxurians Rehder in C.S.Sargent, Pl. Wilson. 3: 369 (1916).

K
 Callicarpa kinabaluensis Bakh. & Heine, Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 54: 246 (1951). 
 Callicarpa kochiana Makino, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 181 (1914). 
 Callicarpa kochiana var. kochiana. 
 Callicarpa kochiana var. laxiflora (H.T.Chang) W.Z.Fang, in Fl. Reipubl. Popul. Sin. 65(1): 31 (1982). 
 Callicarpa kwangtungensis Chun, Sunyatsenia 1: 302 (1934). 
 Callicarpa kwangtungensis var. kwangtungensis. 
 Callicarpa kwangtungensis var. trichocarpa L.Q.Li in Z.Y.Li (ed.), Pl. Lingqui Mount.: 598 (1994).

L
 Callicarpa laciniata H.J.Lam, Verben. Malay. Archip.: 68 (1919). 
 Callicarpa lamii Hosok., J. Soc. Trop. Agric. 6: 206 (1934). 
 Callicarpa lancifolia Millsp., Publ. Field Columb. Mus.</span>, Bot. Ser. 2: 181 (1906). 
 Callicarpa leonis Moldenke, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 33: 142 (1933). 
 Callicarpa lingii Merr., J. Arnold Arbor. 8: 16 (1927). 
 Callicarpa loboapiculata Metcalf, Lingnan Sci. J. 11: 406 (1932). 
 Callicarpa longibracteata C.H.Chang, Acta Phytotax. Sin. 1: 277 (1951). 
 Callicarpa longifolia Lam., Encycl. 1: 563 (1785). 
 Callicarpa longipes Dunn, J. Linn. Soc.</span>, Bot. 38: 363 (1908). 
 Callicarpa longipes var. longipes. 
 Callicarpa longipes var. mixiensis (Z.X.Yua) S.L.Chen, Novon 1: 58 (1991). 
 Callicarpa longipetiolata Merr., Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. 29: 47 (1904). 
 Callicarpa longissima (Hemsl.) Merr., Philipp. J. Sci.</span>, C 12: 108 (1917). 
 Callicarpa luteopunctata C.H.Chang, Acta Phytotax. Sin. 1: 292 (1951).

M
 Callicarpa macrophylla Vahl, Symb. Bot. 3: 13 (1794). 
 Callicarpa madagascariensis Moldenke, Bull. Torrey Bot. Club 77: 391 (1950). 
 Callicarpa maestrensis Urb., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 18: 119 (1922). 
 Callicarpa magnifolia Merr., Philipp. J. Sci. 20: 437 (1922). 
 Callicarpa maingayi King & Gamble, Bull. Misc. Inform. Kew 1908: 106 (1908). 
 Callicarpa megalantha Merr., Philipp. J. Sci.</span>, C 10: 71 (1915). 
 Callicarpa membranacea C.H.Chang, Acta Phytotax. Sin. 1: 306 (1951). 
 Callicarpa merrillii Moldenke, Bull. Torrey Bot. Club 60: 55 (1933 publ. 1932). 
 Callicarpa micrantha Vidal, Phan. Cuming. Philipp.: 187 (1885). 
 Callicarpa moana Borhidi & O.Muñiz, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 22: 316 (1976 publ. 1977). 
 Callicarpa moldenkeana A.Rajendron & P.Daniel, Candollea 48: 111 (1993). 
 Callicarpa mollis Siebold & Zucc., Abh. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. 4: 155 (1846).

N
 Callicarpa nigrescens Merr., Philipp. J. Sci. 30: 425 (1926). 
 Callicarpa nipensis Britton & P.Wilson, Mem. Torrey Bot. Club 16: 98 (1920). 
 Callicarpa nishimurae Koidz., Bot. Mag. (Tokyo) 32: 136 (1918). 
 Callicarpa nudiflora Hook. & Arn., Bot. Beechey Voy.: 206 (1837).

O
 Callicarpa oblanceolata Urb., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 18: 119 (1922). 
 Callicarpa obtusifolia Merr., Philipp. J. Sci. 14: 451 (1919). 
 Callicarpa oligantha Merr., Philipp. J. Sci.</span>, C 13: 155 (1918). 
 Callicarpa oshimensis Hayata, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 30(1): 221 (1911). 
 Callicarpa oshimensis var. iriomotensis (Masam.) Hatus., Bull. Arts Sci. Div. Ryukyu Univ. 3: 107 (1959). 
 Callicarpa oshimensis var. okinawensis (Nakai) Hatus., Bull. Arts Sci. Div. Ryukyu Univ. 3: 107 (1959). 
 Callicarpa oshimensis var. oshimensis.

P
 Callicarpa pachyclada Quisumb. & Merr., Philipp. J. Sci. 37: 195 (1928). 
 Callicarpa paloensis Elmer, Leafl. Philipp. Bot. 1: 336 (1908). 
 Callicarpa parvifolia Hook. & Arn., Bot. Beechey Voy.: 305 (1838). 
 Callicarpa pauciflora Chun ex H.T.Chang, Acta Phytotax. Sin. 1: 275 (1951). 
 Callicarpa pedunculata R.Br., Prodr.: 513 (1810). 
 Callicarpa peichieniana Chun & S.L.Chen, in Fl. Reipubl. Popul. Sin. 65: 78 (1982). 
 Callicarpa pentandra Roxb., Fl. Ind. 1: 409 (1820). 
 Callicarpa petelotii Dop, Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse 64: 510 (1932). 
 Callicarpa phanerophlebia Merr., Philipp. J. Sci.</span>, C 12: 301 (1917). 
 Callicarpa pilosissima Maxim., Bull. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg 31: 76 (1887). 
 Callicarpa pingshanensis C.Y.Wu ex W.Z.Fang, in Fl. Reipubl. Popul. Sin. 65(1): 210 (1982). 
 Callicarpa platyphylla Merr., Philipp. J. Sci.</span>, C 13: 57 (1918). 
 Callicarpa plumosa Quisumb. & Merr., Philipp. J. Sci. 37: 196 (1928). 
 Callicarpa prolifera C.Y.Wu, in Fl. Yunnanica 1: 404 (1977). 
 Callicarpa prolifera var. prolifera. 
 Callicarpa prolifera var. rubroglandulosa S.L.Chen, Novon 1: 58 (1991). 
 Callicarpa pseudorubella C.H.Chang,</span>, Acta Phytotax. Sin. 1: 287 (1951). 
 Callicarpa psilocalyx C.B.Clarke in J.D.Hooker, Fl. Brit. India 5: 569 (1888). 
 Callicarpa pullei (H.J.Lam) Govaerts, World Checklist Seed Pl. 3(1): 12 (1999).

Q
 Callicarpa quaternifolia (Hallier f.) Govaerts, World Checklist Seed Pl. 3(1): 12 (1999).

R
 Callicarpa ramiflora Merr., Philipp. J. Sci.</span>, C 3: 262 (1908). 
 Callicarpa ramosii (Moldenke) Govaerts, World Checklist Seed Pl. 3(1): 12 (1999). 
 Callicarpa randaiensis Hayata, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 30(1): 222 (1911). 
 Callicarpa remotiflora T.P.Lin & J.L.Wang, Bot. Bull. Acad. Sin.</span>, n.s. 8: 185 (1967). 
 Callicarpa remotiserrulata Hayata, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 30(1): 223 (1911). 
 Callicarpa resinosa C.Wright & Moldenke, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 33: 142 (1933). 
 Callicarpa reticulata Sw., Prodr.: 31 (1788). 
 Callicarpa revoluta Moldenke, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 33: 143 (1933). 
 Callicarpa ridleyi S.Moore, J. Bot. 63(Suppl.): 80 (1925). 
 Callicarpa roigii Britton, Bull. Torrey Bot. Club 53: 463 (1926). 
 Callicarpa rubella Lindl., Bot. Reg. 11: t. 883 (1825). 
 Callicarpa rubella f. rubella. 
 Callicarpa rubella f. subglabra C.Pei, Mem. Sci. Soc. China 1(3): 41 (1934). 
 Callicarpa rudis S.Moore, J. Bot. 63(Suppl.): 80 (1925). 
 Callicarpa ruptofoliata R.H.Miao, Acta Sci. Nat. Univ. Sunyatseni 32(4): 66 (1993).

S
 Callicarpa saccata Steenis, Blumea 15: 147 (1967). 
 Callicarpa salicifolia C.Pei & W.Z.Fang, in Fl. Reipubl. Popul. Sin. 65(1): 210 (1982). 
 Callicarpa scandens (Moldenke) Govaerts, World Checklist Seed Pl. 3(1): 12 (1999). 
 Callicarpa selleana Urb. & Ekman, Ark. Bot. 22A(17): 108 (1929). 
 Callicarpa shaferi Britton & P.Wilson, Mem. Torrey Bot. Club 16: 96 (1920). 
 Callicarpa shikokiana Makino, Bot. Mag. (Tokyo) 18: 46 (1904). 
 Callicarpa × shirasawana Makino, Bot. Mag. (Tokyo) 24: 28 (1910). 
 Callicarpa simondii Dop, Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse 64: 506 (1932). 
 Callicarpa siongsaiensis Metcalf, Lingnan Sci. J. 11: 407 (1932). 
 Callicarpa sordida Urb., Symb. Antill. 7: 355 (1912). 
 Callicarpa stapfii Moldenke, Phytologia 43: 222 (1979). 
 Callicarpa stenophylla Merr., Philipp. J. Sci.</span>, C 5: 380 (1910). 
 Callicarpa subintegra Merr., Philipp. J. Sci.</span>, C 12: 299 (1917). 
 Callicarpa subpubescens Hook. & Arn., Bot. Beechey Voy.: 305 (1838). 
 Callicarpa superposita Merr., Philipp. J. Sci. 30: 86 (1926). 
 Callicarpa surigaensis Merr., Philipp. J. Sci.</span>, C 3: 262 (1908).

T
 Callicarpa takakumensis Hatus., J. Jap. Bot. 24: 81 (1949). 
 Callicarpa thozetii Munir, J. Adelaide Bot. Gard. 6: 9 (1982). 
 Callicarpa tikusikensis Masam., Trans. Nat. Hist. Soc. Taiwan 30: 64 (1940). 
 Callicarpa tingwuensis C.H.Chang, Acta Phytotax. Sin. 1: 302 (1951). 
 Callicarpa toaensis Borhidi & O.Muñiz, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 22: 317 (1976 publ. 1977). 
 Callicarpa tomentosa (L.) L. in J.A.Murray, Syst. Veg. ed. 13: 153 (1774). 
 Callicarpa × tosaensis Makino, Bot. Mag. (Tokyo) 6: 181 (1892).

V
 Callicarpa vansteenisii Moldenke, Phytologia 4: 286 (1953). 
 Callicarpa vestita Wall. ex C.B.Clarke in J.D.Hooker, Fl. Brit. India 4: 567 (1885).

W
 Callicarpa weberi Merr., Philipp. J. Sci.</span>, C 12: 298 (1917). 
 Callicarpa woodii Merr., Philipp. J. Sci. 30: 86 (1926). 
 Callicarpa wrightii Britton & P.Wilson, Mem. Torrey Bot. Club 16: 97 (1920).

Y 
 Callicarpa yunnanensis W.Z.Fang, in Fl. Reipubl. Popul. Sin. 65(1): 209 (1982).

Примечания 

Красивоплодник
Красивоплодник